Дом Демидовых — дома, усадьбы и особняки, среди владельцев которых были представители купеческого, затем аристократического рода Демидовых, или иные лица с той же фамилией.

Список неполный.

В Москве 
 Усадьба Демидовых в Толмачёвском переулке.
 Дом Демидова в Гороховском переулке.
 Усадьба Демидовых на улице Радио.
 Басманная больница — бывшая усадьба Демидовых.
 Нескучное (усадьба) — ранее частично принадлежала Демидовым.
 Городская усадьба П. И. Демидова — А. Б. Куракина.
 Усадьба Ф. Б. Лепешкина — Демидова.

В других городах 
 Белый дом (Кыштым).
 Доходный дом Н. П. Демидова — в Санкт-Петербурге.

Загородные усадьбы 
 Тайцы (Ленинградская область).
 Петровское-Алабино (Московская область).
 Петровское (Барятинских) (Московская область).

За границей 

 Замок Вишневец — в Тернопольской области Украины. 

Демидовы